PHX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sky Harbor International, Phoenix, Stati Uniti